Il GT World Challenge Europe Powered by AWS 2022 è la nona stagione del GT World Challenge Europe. È iniziato a Imola il 3 aprile ed è terminata sul Circuito di Catalogna il 2 ottobre. La stagione si è svolta in 10 eventi: 5 eventi Sprint Cup e 5 eventi Endurance Cup.

Calendario 
Il calendario provvisorio viene pubblicato il 4 settembre del 2021, in cui l'Hockenheimring ha sostituito il Nürburgring. Il 29 ottobre sempre del 2021, Imola sostituisce Monza come round d'apertura della stagione posticipandola a una settimana prima.

Team e Piloti

Risultati

Classifiche

Classifica Piloti Endurance Cup 

In classifica sono presenti solo i piloti andati a punti.

Classifica Piloti Sprint Cup 

In classifica solo piloti che hanno ottenuto punti

Note

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2022
Stagioni di GT World Challenge Europe